Fort Royal kan syfta på följande platser:

Grenada 

 Saint George's (huvudstaden i Grenada),

Martinique 

 Äldre namn på Fort-de-France, 

Robotskapade Grenadaförgreningar